Bonheur d'occasion peut désigner :

 Bonheur d'occasion, roman de Gabrielle Roy publié en 1945 ;
 Bonheur d'occasion, film de Claude Fournier sorti en 1983.